Ван И: Ван И (1333 — после 1362) — китайский художник.
 Ван И (род. 1953) — государственный деятель Китая, министр иностранных дел КНР.
  (род. 1987) — китайская ватерполистка.